Сено () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон. Занимает площадь  км². Население — 49 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Seno
 Seno en Panoramio (Google Maps)
 Seno en Cerespain
 Seno en la «Gran Enciclopedia Aragonesa»

Муниципалитеты Теруэля